Irawadi steht für:
 Irrawaddy, Fluss in Südostasien
 Irawadi-Region, Verwaltungseinheit von Myanmar
 Irawadidelfin, ein asiatischer Wal